La Ville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 La Ville-aux-Dames, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 La Ville-aux-Clercs, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire,